AUL peut faire référence à :
  ;
 Arctic Umiaq Line, une compagnie maritime groenlandaise.